Název Hajany má více obcí:
 Hajany (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Hajany (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice